Грюйер:
 Топоним
Швейцария
 Грюйер — округ в кантоне Фрибур.
  — город в округе Грюйер, известный производством одноимённого сыра.
  — графство со столицей в городе Грюйер, просуществовавшее до 1555 года, когда было выкуплено кантонами Фрибур и Берн.
 Грюйер — владетельный замок, построенный в Грюйере в 1270—1476 годах. 
  — искусственное озеро в кантоне Фрибур.
Франция
 Грюйер — коммуна в департаменте Арденны, регион Шампань — Арденны.
  — небольшой остров в городе Кретей на реке Марна, регион Иль-де-Франс. 
 Фамилия
 (1813-1885) — французский скульптор. 
 Сорт сыра
 Грюйер — сорт швейцарского сыра, получивший своё название по городу Грюйер, где его производят.
  — сорт французского сыра, производимый в Савойе и в регионе Франш-Конте.
 Грюйер-де-Конте — одно из названий французского сыра конте, производимого в регионе Франш-Конте.